"Rioseco" pode ser:
 Boadilla de Rioseco, município de Castela e Leão
 Medina de Rioseco, município de Castela e Leão
 Rioseco de Soria, município de Castela e Leão
 Rioseco de Tapia, município de Castela e Leão
 San Juan de Rioseco, município de Colômbia

Desambiguações de topônimos